
Termin -{LPA}- ima više značenja.

 -{LPA}-, oznaka za lizofosfatidnu kiselinu. 
 -{Lp(a)}-, oznaka za lipoprotein (a).